Апертура 2010 () — первая половина 68-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2010/11) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 17—18 ноября, а ответные состоялись 20—21 ноября.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 25 ноября, а ответные состоялись 28 ноября.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 2 декабря, а ответный состоялся 5 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2010/2011 на rsssf.com

2010
Мексика
Спорт в Мексике в 2010 году